Краснода́рська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Краснодар.

 У місті Донецьк:
 Краснодарська вулиця — вулиця у Калінінському районі;
 Краснодарська вулиця — вулиця у Пролетарському районі.
 Краснодарська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Краснодарська вулиця — вулиця у місті Кропивницький.
 Краснодарська вулиця — вулиця у місті Харків.

 Краснодарська вулиця — колишня назва вулиці Максима Кривоноса у місті Кривий Ріг.
 Краснодарська вулиця — колишня назва вулиці Нескорених у місті Чернівці.

Вулиці